Carlo Confalonieri est un archevêque italien de L'Aquila (Seveso (Italie),  - Rome, ), il occupa plusieurs postes clés au sein de la Curie romaine, le centre administratif de l'Église catholique; créé cardinal en 1958 par Jean XXIII, il était le doyen du Collège des cardinaux depuis 1977
Federico Confalonieri (né à Milan le , mort à Hospental le ) est un patriote italien.
Maria Giulia Confalonieri (née le  à Giussano) est une coureuse cycliste italienne.

Homonymie de patronyme italien